

Geografia
 Bakun – municipalità di quarta classe delle Filippine, situata nella Provincia di Benguet

Persone
 Konstantin Bakun – pallavolista ucraino naturalizzato russo
 Wojciech Bakun – informatico e politico polacco

Altro
 Diga Bakun – diga costruita a Sarawak in Malaysia lungo il fiume Balui